Джакупов — фамилия; имеет женскую форму Джакупова.
 Джакупов, Валихан Абуевич (1948—2007) — советский и казахстанский учёный, профессор, доктор медицинских наук, сосудистый хирург.
 Джакупов, Кабибулла Кабенович (род. 1949) — государственный деятель Казахстана, спикер Мажилиса Парламента Республики Казахстан.